Basilica cattedrale di San Giusto – a Trieste
 Basilica di San Giusto – a Valcabrère (Francia)